Дэниел Джозеф «Дэн» Снайдер (; 23 февраля 1978, Элмира, Канада — 5 октября 2003, Атланта, США) — канадский хоккеист, играл в НХЛ в составе клуба «Атланта Трэшерз» на позиции центрального нападающего. В возрасте 25 лет погиб в автокатастрофе, виновником которой стал его партнёр по «Атланте» Дэни Хитли.

Биография 

В 1994 году Снайдер с трудом попал в юниорскую команду его родного города, «Элмира Шугар Кингз». Он был близок к отчислению из-за плохой игры, но вскоре прибавил и был признан новичком года команды. После этого Снайдер перешёл в «Оуэн Саунд Платерз», выступавшую в Хоккейной лиге Онтарио. Снова испытав проблемы вначале, Дэн в итоге провёл за команду 4 сезона, 2 последних в роли капитана. В последнем сезоне незадрафтованный Снайдер набрал 107 очков в 80 матчах, чем привлёк внимание «Атланты Трэшерз». Клуб НХЛ подписал с ним контракт, и следующие 2 сезона Снайдер провёл в составе «Орландо Солар Берз», команды Международной хоккейной лиги. В конце сезона 2000/01 Дэн был вызван в основной состав «Атланты» и провёл за неё первые 2 матча. Летом он присоединился к фарм-клубу АХЛ «Чикаго Вулвз», а концовку следующего сезона снова провёл в НХЛ. В сезоне 2002/03 Снайдер сыграл рекордные для него 36 матчей за «Атланту».

29 сентября 2003 года, за 9 дней до начала нового сезона НХЛ, Снайдер находился на пассажирском сиденье Ferrari 360 Дэни Хитли, его друга и одного из лидеров «Трэшерз». Хитли превысил разрешённую скорость примерно в 2 раза, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб и железный забор, в результате чего разломился надвое. Одной из полученных Снайдером травм стал вдавленный перелом черепа. Через 6 дней, не приходя в сознание, он умер от септического шока. Хитли также получил травмы и пропустил половину сезона. Перед катастрофой он употреблял алкоголь, но его уровень в крови был в пределах нормы. Хитли грозил 15-летний тюремный срок из-за гибели Снайдера, но его наказание ограничилось 3-летним испытательным сроком, 150 выступлениями о вреде превышения скорости и 25000 долларов штрафа.

Память 
Хотя Снайдер не добился выдающихся успехов ни в НХЛ, ни в младших лигах, его ранняя гибель привела к многочисленным случаям увековечения его памяти. В их числе мемориальный фонд, студенческие стипендии его имени, благотворительные аукционы, посвящённая ему песня The Tragically Hip, названный его именем стадион «Элмира Шугар Кингз». ОХЛ переименовала свою награду «Благотворитель года» в «Дэн Снайдер Мемориал Трофи», «Чикаго Вулвз» учредили аналогичную «Премию человек года Дэна Снайдера», «Атланта Трэшерз» учредили «Дэн Снайдер Мемориал Эворд» для самого самоотверженного игрока клуба.

Статистика

Ссылки 
 Dan Snyder Memorial Foundation
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Орландо Солар Бэрс» (IHL)
Игроки «Оуэн-Саунд Платерс»
Родившиеся в Онтарио
Погибшие в автомобильных катастрофах